Die Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG ist als Kreditinstitut die größte genossenschaftliche Organisation im Landkreis Freyung-Grafenau.

Geschichte 
Die Bank ist seit der Fusion 1992 mit der Raiffeisenbanken Waldkirchen, der Raiffeisenbank Röhrnbach-Kumreut und der Raiffeisenbank Perlesreut-Ringelai nach dem Goldenen Steig benannt.

Vorstand 
Der Vorstand der Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG besteht aus 2 Mitgliedern:

 Helmut Scheibenzuber (Vorstandsvorsitzender)
 Kurt Gampe

Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG besteht aus 7 Mitgliedern und wird von der Vertreterversammlung gewählt. Er steht unter dem Vorsitz von Franz Brunner.

Geschäftsgebiet und Geschäftsstellen 
Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich über den Landkreis Freyung-Grafenau von Waldkirchen bis Eppenschlag. Die Bank hat Geschäftsstellen in Röhrnbach, Waldkirchen, Perlesreut, Schönberg und Haus im Wald. Darüber hinaus Raiffeisen-Märkte in Perlesreut, Röhrnbach, Schönberg, Hohenau und Mauth.

Mitgliedschaft/Unser Engagement vor Ort 
Die Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG wird als Genossenschaftsbank von 9.423 Mitgliedern getragen.

Mitglieder profitieren vom Mitbestimmungsrecht und sind am wirtschaftlichen Erfolg der Bank beteiligt, indem sie jährlich eine Dividende erhalten.

Die Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG unterstützt regelmäßig gemeinnützige, mildtätige, karitative und kirchliche Einrichtungen in der Region. Bestandteil der sozialen Aktivitäten ist die jährliche Ausschüttung der Zweckerträge aus dem Gewinnsparen.

Weblinks  
 Webseite der Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG

Einzelnachweise 

GoldenenSteig
Unternehmen (Landkreis Freyung-Grafenau)
Gegründet 1893
Röhrnbach
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber